Pahnke ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Pahnke (* 1989), deutscher Abenteurer und Filmemacher
 Ernst Pahnke (1879–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Lisbeth Pahnke (* 1945), schwedische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Oliver Pahnke (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Rudi-Karl Pahnke (* 1943), deutscher Theologe

Siehe auch:

 Pahncke
 Panke